Als Artenbarriere bezeichnet man
in der Biologie die Summe der Faktoren, die zur Artbildung und Aufrechterhaltung von Arten führen
in der Epidemiologie die Eigenschaft von Mikroorganismen, nur bestimmte Arten besiedeln zu können, siehe Artenbarriere (Epidemiologie)